Monte Grisa steht für:

 Monte Grisa (Berg), Berg bei Triest, Italien
 Wallfahrtskirche Monte Grisa, Kirche auf dem Monte Grisa